Buhain ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Buhain (* 1970), philippinischer Schwimmer
 Teodoro Buhain (* 1937), philippinischer Weihbischof